Лутовиново — название нескольких населённых пунктов в России:

Белгородская область 
 Лутовиново — село в Волоконовском районе.

Костромская область 
 Лутовиново — деревня в Красносельском районе.

Орловская область 
 Лутовиново — деревня в Корсаковском районе.
 Лутовиново — деревня в Покровском районе.

Тульская область 
 Лутовиново — деревня в Ленинском районе.

См. также 
 Лутовинов
 Новолутовиново